São Vicente kan avse:
 São Vicente (–304), en spansk diakon vördas som helgon, se Vincent av Zaragoza

Geografi

Brasilien 

 São Vicente kommun, São Paulo, 
 São Vicente, São Paulo, ort, 
 São Vicente kommun, Rio Grande do Norte, 
 São Vicente de Minas – Minas Gerais
 São Vicente do Sul – Rio Grande do Sul

Kap Verde 

 São Vicente (ö), Concelho de São Vicente, 
 São Vicente kommun, Kap Verde,

Portugal 

 São Vicente, Madeira, 
 São Vicente (Madeira), 
 São Vicente (freguesia i Portugal, Vila Real), Chaves, 
 São Vicente (freguesia i Portugal, Madeira, São Vicente, lat 32,78, long -17,03), 
 Kap Sankt Vincent – ligger i Faro vid Algarvekusten i Portugal 
 São Vicente (Abrantes) – en församling i kommunen Abrantes
 São Vicente (Braga) – en församling i kommunen Braga
 São Vicente (Chaves) – en församling i kommunen Chaves
 São Vicente (Guarda) – en församling i kommunen Guarda

Azorerna
 São Vicente Ferreira – en församling i kommunen Ponta Delgada

Se även
 Saint Vincent
 San Vicente

Robotskapade Portugalförgreningar